Raid sur Nassau (1703)
 Bataille de Nassau (1720)
 Bataille de Nassau (1776)